Леони́д Никола́евич Филипе́нко (5 марта 1914 года, Варваровка — 27 января 2012 года, Витебск) — Герой Советского Союза (1945 год), участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Витебска (1985 год).

Биография 
Родился 5 марта 1914 года в селе Варваровка (ныне Новоукраинского района Кировоградской области) в семье крестьянина. Украинец.

Окончил 8 классов, рабфак в Витебске. В 1933—1936 и 1940—1941 годах работал на Витебской чулочно-трикотажной фабрике имени КИМ. В Красной Армии в 1936—1940 годах и с 1941 года. Участник советско-финской войны (1939—1940).

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года на Западном, Ленинградском, Донском, Сталинградском, Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Окончил фронтовые курсы подготовки командиров рот в 1943 году. Участник освобождения Белоруссии и Польши. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Отличился в боях на территории Восточной Пруссии. Батальон 413-го стрелкового полка (73-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 3-й Белорусский фронт) под командованием капитана Филипенко в ночь на 17 февраля 1945 года на подручных средствах форсировал реку Пассарге в районе населённого пункта Грунеберг (6 км юго-восток города Бранево, ПНР) и захватил плацдарм. Бойцы отразили 4 контратаки танков и пехоты противника. Удерживая и расширяя плацдарм, они обеспечили переправу через реку подразделений полка и всей дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 года.

В 1946 году окончил курсы «Выстрел». С 1960 года подполковник Филипенко — в запасе. Жил в Витебске. Работал начальником штаба гражданской обороны фабрики КИМ.

Скончался 27 января 2012 года.

Награды 
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 три ордена Отечественной войны I степени;
 орден Отечественной войны II степени;
 орден Красной Звезды;
 орден «За службу Родине» III степени (15 апреля 1999 года, Белоруссия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 В Витебске чествовали Героя Советского Союза Леонида Филипенко.
 Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 1999 г. № 217 «О награждении Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы орденом „За службу Родине“ II и III степени».

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Почётные граждане Витебска
Пехотинцы Великой Отечественной войны